Renova kan syfta på:

 Renova – ett svenskt företag inom avfallshantering och återvinning
 Renova (djur) – ett släkte fiskar
 Renova (Portugal) – ett portugisiskt papperstillverkar- och designföretag

Geografi
 Renova, Mississippi – en kommun (town) i Bolivar County